Carter House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carter House (Iowa), NRHP-Nr. 76000744
 Carter House (Kentucky), NRHP-Nr. 75000843
 Carter House (Louisiana), NRHP-Nr. 82002796